Fitchburg může být:

 Fitchburg (Massachusetts) – město v Massachusetts
 Fitchburg (Wisconsin) – město v Wisconsinu